Lincoln kan syfta på:

 Lincoln (bilmärke) – ett bilmärke tillverkat av Ford Motor Company
 Lincoln City FC – fotbollsklubb från Lincoln, England
 Lincoln Highway – första vägen tvärsöver USA
 Avro Lincoln – ett bombplan i Royal Airforce som flög första gången 1943
 University of Lincoln – ett universitet grundat i Lincoln i Lincolnshire i Storbritannien
 University of Nebraska-Lincoln – ett amerikanskt offentligt universitet i Lincoln i delstaten Nebraska
  – ett hangarfartyg i amerikanska flottan

Media 
 Lincoln (roman) – en roman från 1984 av Gore Vidal
 Lincoln (film) – en film från 2012 av Steven Spielberg
 Lincoln (musikalbum) – ett musikalbum av bandet They Might Be Giants

Personer
 Abraham Lincoln, USA:s 16:e president
 Lincoln (fotbollsspelare) – en brasiliansk fotbollsspelare
 Lincoln (efternamn) – flera personer med efternamnet Lincoln

Geografi

Det ursprungliga Lincoln kommer från staden Lincoln, Lincolnshire i Storbritannien.

Kanada 

 Lincoln, Ontario, ort,

Se även
 Lincoln County, Ontario – ett tidigare county numera ingående i Regional Municipality of Niagara

Franska Polynesien 
 Lincoln – ett tidigare namn för Motu One (Marquesasöarna)

Storbritannien 

 Lincoln District, distrikt i Lincolnshire, England
 Lincoln, Lincolnshire – centralort i greveskapet Lincolnshire

USA 

 Lincoln, Alabama, ort, Talladega County, 
 Lincoln, Arkansas, ort, Washington County, 
 Lincoln, Kansas, ort, Lincoln County, 
 Lincoln, Missouri, ort, Benton County, 
 Lincoln, Iowa, ort, Tama County, 
 Lincoln, Illinois, countyhuvudort, Logan County, 
 Lincoln, Massachusetts, Middlesex County, 
 Lincoln, Maine, Penobscot County, 
 Lincoln, Michigan, ort, Alcona County, 
 Lincoln, Nebraska, delstatshuvudstad, Lancaster County, 
 Lincoln, New Hampshire, ort, Grafton County, 
 Lincoln, Pennsylvania, ort, Allegheny County, 
 Lincoln, Kalifornien, ort, Placer County, 
 Lincoln, Idaho, ort, Bonneville County, 
 Lincoln, Montana, Lewis and Clark County, 
 Lincoln, North Dakota, ort, Burleigh County, 
 Lincoln, Illinois, flygplats, 
 Lincoln, New Mexico – en liten by i Lincoln County, New Mexico
 Lincoln, Rhode Island – en kommun (town) i Providence County
 Lincoln, Vermont – en kommun (town) i Addison County

Byggnader 
 Lincoln Tunnel – en tunnel mellan New Jersey och New York

Se även
 Lincoln Center, Kansas – administrativ huvudort i Lincoln County i Kansas
 Lincoln Heights – Ohio
 Lincoln Parish – ett parish i Louisiana
 Lincoln County – flera
 Lincoln Township – flera

Se även
 Lincoln College – flera
 Lincoln Logs – en populär barnleksak
 Linkin Park – ett rockband från Agoura Hills, Kalifornien, namnet låter som Lincoln
 Lincolnön – en fiktiv ö i Jules Vernes roman Den hemlighetsfulla ön
 Katedralen i Lincoln – en katedral i Lincoln i östra England
 Lincoln Center for the Performing Arts – ett amerikanskt kulturcentrum på Manhattan i New York
 Lincoln Laboratory – en byggnad vid MIT
 Lincolnmonumentet – ett monumenti Washington, D.C.
 Lincoln Tomb – ett mausoleum i Illinois